JCA est un sigle qui peut signifier :
 Java connector architecture ;
 Japan Cartoonist Association ;
 juge à la Cour d'appel, au Québec ;
 Jewish Colonization Association, une association pour .